Владимир Иванович Кундерт (1878 , Одесса — место и время смерти неизвестны) — архитектор, гражданский инженер, изобретатель, реставратор.

Биография 
Родился в семье немецкого колониста, члена городской управы Ивана Андреевича Кундерта. После обучения в Одесском реальном училище Св. Павла и Одесском казённом реальном училище, в 1895 году был зачислен в Петербургский институт гражданских инженеров, полный курс которого окончил в 1900 году с золотой медалью за инженерные проекты и с серебряной за архитектурные.

В 1902 году В. И. Кундерт опубликовал в петербургском журнале "Зодчий" эскиз ограды Сабанеева моста в Одессе, которая была почти копией ограждения императорского павильона остановки "Шенбрунн" Венской городской железной дороги. Данная легкая металлическая ограда предлагалась к установке вместо имевшейся каменной, но проект не был реализован. В том же году В. И. Кундерт устроился на должность архитектора Новороссийского университета. В то время происходило масштабное строительство Медицинского факультета, но власти города заказали проект одному из самых известных городских архитекторов А.И. Бернардацци, который также осуществлял и надзор за строительством. Кундерт же в архивных источниках, относящихся к строительству не фигурирует. В 1905 году он подаёт на увольнение с должности, которую затем с декабря занимал гражданский инженер Бруно Альбертович Бауэр. До начала 1904 В.И. Кундерт также начал работать помощником городского архитектора В.И. Зуева и заведующим ремонтной мастерской Техническо-строительного отделения Одесской городской управы, которое размещалось в здании Городской думы. В то время Кундерт проживал в доме на Нежинской ул., 30, а в 1905 году на ул. Новосельского, 75.

Владимира Кундерта более занимала инженерное дело, чем архитекторское. В 1900-х годах он разработал собственную систему железобетонного каркаса, которая была запатентована в Российской империи (патент № 37743) и Германии (патент № 221733), также он открыл инженерно-строительную контору. До 1911 года он реализовал более восьми крупных инженерных проектов. Вследствие того, что железобетонные конструкции тогда использовались преимущественно в промышленном строительстве, а в гражданском строительстве применение таких технологий не было распространённым, то большинство проектов В. И. Кундерта относятся к промышленной архитектуре, также он занимался устройством артезианских колодцев и опор электрической сети. В большинстве случаев он был лишь автором железобетонных конструкций, тогда как проектированием фасадов занимались другие архитекторы. В этом отношении наиболее плодотворное сотрудничество сложилось с архитектором также немецкого происхождения, Х.Г. Бейтельсбахером, который работал преимущественно в стиле немецкого ретроспективизма. Также известны два совместных проекта с архитектором А. Б. Минкусом, и один с Ю. М. Дмитренко.

В 1907 году Владимир Иванович Кундерт имел чин титулярного советника и, кроме должности в Технико-строительном отделении Одесской городской управы также работал в инженером Одесской уездной управе (Пантелеймоновская ул., 17). К 1910 году он уволился из всех государственных должностей и сосредоточился управлением собственным бюро. Также в те годы он был, одним из торговых представителей немецкой марки отделочного материала "Терранова", который производили во Фрайунге и Вайлерсвисте. До 1911 года он вместе с собственной фирмой переехали в дом на углу Дворянской ул., 9 / Елисаветинская ул., 8.

В 1910 году В. И. Кундерт выполнил проект главного павильона Торгово-промышленной и сельскохозяйственной выставки, состоявшейся в том же году в Одессе.
В 1910-х годах он проектирует железобетоне конструкции нескольких домов, среди которых выделяются здания торгового дома В.Л. Блюмберг и С. А. Григорьевой, одесское отделение Азовско-Донского банка, табачная фабрика наследников А. М. Попова.

С установлением Советской власти В. И. Кундерт трудоустроился заведующим технического отделения Одесского паевого строительного общества (Пайстрой) на Ришельевской ул., 3, который был филиалом Укрпайстроя. На данной должности он числился уже в 1923 году, в то время он проживал в доме на ул. Гоголя, 6. Проекты межвоенных лет, к которым имеет отношение В. И. Кундерт почти неизвестны, в 1920-х годах он участвовал в сооружении здания телефонной станции, который был выполнен в динамических формах конструктивизма, также инженер осуществил расширение городской электростанции и перестройку Воронцовского дворца во Дворец пионеров .

С началом румынской оккупации В.И. Кундерт работал в должности заместителя городского головы по строительству и был директором Дома учёных. Восстанавливал разрушенные дома города, в том числе бывшее здание Городской думы. В 1944 году вместе с отступающими немецко-румынскими войсками покинул город, дальнейшая судьба его неизвестна.

Избранные реализованные проекты 
Одесса
 Дом Российского общества колониальной торговли, 1900-е гг., ул. Екатерининская, 23;
 Здание Товарищества Южно-Русского кожевенного производства, 1900-е гг., Дальницкая ул., 42;
 Здание фирмы "Д. П. Котляревский", 1900-е гг.;
 Завод Акционерного общества Либавской маслобойни, 1900-е гг., ул. Мечникова, 132;
 Корпус чаеразвесочной фабрики общества "В. Высоцкий", 1900-е гг., Канатная ул., 20 / Троицкая ул., 11. Памятник архитектуры местного значения № 858-Од;
 Железобетонный дымоход в порту, 1900-е гг.;
 Электростанция в порту, 1900-е гг;
 Мачты электрического освещения в порту, 1900-е гг.;
 Здание на заводе И.И. Гена, 1900-е гг. Дальницкая ул., 15 (не сохранилось);
 Корпус завода И.И. Гена, арх. В.М. Кабиольский, инж. В.И. Кундерт, 1902 г., ул. Черноморского казачества, 72/1;
 Реконструкция виллы Рено, 1906 г., Французcкий бул., 15 (В 1911 году перестроена В.И. Прохаской с изменением внешнего вида). Обнаруженный памятник архитектуры;
 Внутренняя реконструкция дома Аркудинской, 1906 г., ул. Конная, 12 / Нежинская ул.;
 Переоборудование входа в морские ванны Е.Н. Гойковича, 1906 г., Приморская ул., 11/13;
 Перестройка магазина П.С. Ралли в доме Энно, проект: 1908 г. Работы: 1909 г., Гаванная ул., 13 / Дерибасовская ул., 20;
 Водогонные железобетонные башни для спринклеров Гринеля в Одессе и окрестностях;
 Пакгаузы Северного пароходного общества, нач. XX века.;
 Пакгаузы РОПиТ, начало XX века.
 Одесское отделение российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник», арх. Бейтельсбахер Х. Г., Кундерт В.И., строительство, 1910 г., Пушкинская ул., 32. Памятник архитектуры местного значения 60-Од;
 Главный павильон торгово-промышленной и сельскохозяйственной выставки в Одессе в 1910 году, Александровский парк (здание не сохранилось);
 Здание торгового дома В. Л. Блюмберг, арх. А.Б. Минкус, В. І. Кундерт, 1910 - 1912, Преображенская ул., 64 / Троицкая ул., 51. Памятник архитектуры местного значения 673-Од;
 Табачная фабрика Попова, арх. А.Б. Минкус, Кундерт В. И., 1910 - 1912 гг. или 1911 г., Пушкинская ул., 70 / Малая Арнаутская ул., 65 (не сохранилась);
 Дача В.И. Кундерта, 1910 г., Французский бул., 25 (не сохранилась);
 Одесская контора Азовско-Донского банка, арх. А.Б. Минкус (совместно с В. И. Кундертом и С.В. Домбровским), 1910 – 1913 гг., Ришельевская ул., 9а. Памятник архитектуры местного значения 738-Од;
 Корпуса пробкового завода «Е. Арпс и Ко», 1911 г., Балковская ул., 54;
 Дом И. Антоновича, 1911 г., Канатная ул., 41. Памятник архитектуры местного значения № 297-Од;
 Дом Яворовских, 1911 г., 1914 г., Нежинская ул., 64. Памятник архитектуры местного значения № 525-Од;
 Реконструкция домов П.Т. Печеского и Ф.Я. Скведера, арх. Э.Б. Вей, инж. В.И. Кундерт, 1911 г., пер. Чайковского, 15-17;
 Дом Петра Александровича Горшенева, арх. Бейтельсбахер Х.Г., Кундерт В.И., 1912 - 1913 гг., ул. Белинского, 12;
 Дом Софии Алексеевны Григорьевой, проект и надзор: арх. Дмитренко Ю. М., инж. Кундерт В.И. при участии инж. Скведера Х.Я., 1912–1913 гг., Ланжероновская ул., 15 / Екатерининская вул., 15. Памятник архитектуры местного значения № 571-Од. Памятник архитектуры местного значения № 412-Од;
 Расширение городской электростанции, 1928 г., ул. Черноморского казачества, 119 и ул. Черноморского казачества, 70/2;
 Здание телефонной станции, арх. Н.Л. Гуревич, В.И. Кундерт, 1929 - 1930 гг., Екатерининская ул., 37 / ул. Жуковского, 25;
 Реконструкция Воронцовского дворца в Дворец пионеров, 1935 — 1936 гг., Воронцовский пер., 2д. Памятник архитектуры национального значения № 546/1;
 Восстановление дома Городской думы, 1942 г., Думская пл., 1. Памятник архитектуры национального значения № 547;
 Восстановление церкви св. Ильи Ильинского подворья Афонского монастыря, 1942 г., Пушкинская вул., 79 Памятник архитектуры местного значения № 731-Од;
 Восстановление и ремонт оперного театра, 1942 г., пер. Чайковского, 1. Памятник архитектуры национального значения № 549;

Екатеринослав (ныне Днепр)
 Уравнительные резервуары городского водопровода, 1906 - 1908 гг.;
 Машинные здания городского водопровода, 1906 - 1908 гг.;
 Жилые дома городского водопровода, 1906 - 1908 гг.;

Николаев
 Дом харьковского вице-губернатора Н.С. Гербеля, 1903 г.;

с. Тёткино (Российская Федерация)
 Мельница наследников И.Н. Терещенко, 1908 г.;
 Винокурный завод наследников И.Н. Терещенко, 1908 г. ;

Нереализованные проекты
 Проект металлической ограды Сабанеева моста, 1902 г.

Галерея

Примечания 

Архитекторы Одессы